Der Geely S1 ist ein Crossover-SUV des chinesischen Automobilherstellers Geely, das über dem Geely Yuanjing X3 positioniert war.

Hintergrund 
Ursprünglich war Emgrand die im Juli 2009 gestartete Luxusmarke von Geely. Nach der Einstellung der Marke im Jahr 2014 wurde der Name Emgrand zu einer Produktserie unter der Marke Geely. Der Geely S1 ist im Grunde eine stark überarbeitete Variante des Emgrand EC7-RV. Außerdem erhielt das Fahrzeug einen Offroad-Look. Die Emgrand EC7-Limousine wird weiterhin als Geely Emgrand EC7 vermarktet. Verkauft wurde der S1 in China ab November 2017.

Technische Daten 
Als Antriebsvarianten stehen zwei Ottomotoren zur Verfügung.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website (chinesisch)

Kombilimousine